Na Skarpie – osiedle w Białej Podlaskiej
 Na Skarpie – osiedle w Krakowie
 Na Skarpie – część urzędowa miasta Torunia
 Na Skarpie – osiedle w Wyszkowie

Na Skarpie